Catedral de Lleida o la Seu Vella de Lleida, catedral de Lleida fins al 1707
 Catedral de Lleida o Catedral Nova de Lleida, catedral des del 1781